Giambattista Spinola – kamerling w latach 1698–1719
 Giambattista Spinola – arcybiskup Genui w latach 1664–1681
 Giovanni Battista Spinola – prefekt Kongregacji ds. Kościelnych Immunitetów w latach 1741–1752